II. Spytihněv (), (1031 – 1061. január 28.) cseh fejedelem 1055-től haláláig.

Élete
I. Břetislav és Schweinfurti Judit fiaként született. A bajorokhoz kötődő latin szertartás kérlelhetetlen híveként üldözte az óhitűeket, így testvérét is. A prágai király bosszúból börtönbe zárta öccse várandós feleségét, majd mégis útjára engedte. Az asszony belehalt a menekülés gyötrelmeibe. Spitihnyev később bosszútól tartván, visszahívta öccsét, átadva neki a morva hercegséget. Nem sokkal később meghalt.

Családfa

Jegyzetek

Külső hivatkozások

Kapcsolódó szócikkek 
Csehország uralkodóinak listája
Cseh fejedelmek és királyok családfája

Cseh uralkodók
Přemysl-ház
1031-ben született személyek
1061-ben elhunyt személyek